Бомо́н-Сардо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 20 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 49 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 120,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомон-Сардоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бомон-Сардоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр